Кристиан Португес Мансанера (; 21 мая 1992 года, Мурсия), более известный как Порту — испанский футболист, правый вингер клуба «Реал Сосьедад».

Карьера 
Порту — воспитанник испанского футбольного клуба «Валенсия». Свою карьеру футболиста он начинал, выступая за резервную команду в Сегунде В. 27 февраля 2014 года Порту дебютировал на высшем уровне, выйдя на замену в конце домашнего поединка против киевского «Динамо», проходившего в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2013/14. Спустя три дня он впервые сыграл в Ла Лиге, выйдя в основном составе в гостевом матче с «Райо Вальекано».

Летом 2014 года Порту перешёл в клуб Сегунды «Альбасете». Спустя два года он стал игроком другой команды Сегунды «Жирона», вместе с которой в 2017 году вышел в Ла Лигу.

Статистика

Достижения 
«Реал Сосьедад»
 Обладатель Кубка Испании: 2019/20

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Валенсия Месталья»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Альбасете»
Игроки ФК «Жирона»